Tour of California for kvinder 2016 var et etapeløb, der blev afholdt fra 19. til 22. maj 2016. Løbet var en del af UCI Women's World Tour 2016.

Hold

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

Samlet resultat 

Cykelløb for kvinder
2016
Cykelløb i 2016